Lorenzo Zanetti
  Vincenzo Zanzi
  Luigi Zinzani

Z